Juan Delgado (1891-?) – urugwajski piłkarz
 Juan Delgado (1896-1974) – hiszpański szermierz
 Juan Delgado – chilijski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Juan Delgado – honduraski piłkarz występujący na pozycji pomocnika